

Посока — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Посока — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства